Марк Педуцей Стлога Присцін, Марк Педу́цей Стло́га Присці́н (лат. Marcus Peducaeus Stloga Priscinus; II століття) — політичний і державний діяч часів Римської імперії.

Див. також
 Педуцей Присцін